Ви́ктор Бабу́рин:
 Бабурин, Виктор Васильевич (1951—2020) — российский муниципальный и общественный деятель.
 Бабурин, Виктор Сергеевич (род. 1950) — российский политический деятель, председатель Законодательного собрания Калужской области.